Liebeserwachen steht für:
 Liebeserwachen (1936), einen deutschen Spielfilm von Herbert Maisch
 Liebeserwachen (1953), einen deutschen Spielfilm von Hans Heinrich